Adalrich oder Adelrich ist der Name folgender Personen:
 Adalrich (Einsiedler) († 973?), Eremit und Heiliger
 Eticho (7. Jh.), auch Athich, Adalrich oder Adalricus genannt, Herzog im Elsass
 Adalrich (Dux) (* um 615; † 663), Dux des Pagus Attoriensis in Burgund